106 rok naszej ery
 106 rok przed naszą erą
 106 liczba naturalna
 galaktyka Messier 106
 galaktyka NGC 106
 planetoida (106) Dione
 misja promu kosmicznego STS-106
 106 jest liczbą atomową pierwiastka seaborga
 droga wojewódzka nr 106
 droga krajowa nr 106 (Węgry)
 linia kolejowa nr 106
 Sonet 106 Williama Shakespeare'a
 Psalm 106
 106 Dywizja Piechoty (USA)
 106 Pułk Grenadierów SS
 samolot rolniczy PZL-106 Kruk
 amerykański myśliwiec Convair F-106 Delta Dart
 Peugeot 106